Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 20 километров классическим стилем среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 12 марта. Местом проведения гонок стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».

20 км, с нарушением зрения 
В лыжных гонках в классе с нарушением зрения спортсмен-паралимпиец использует ведущего, который идёт вместе с ним по трассе и сообщает ему о рельефе трассы с помощью радиосвязи. Оба спортсмена являются командой, и обоим вручаются медали.

Соревнование началось в 10:25 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Результаты

20 км, стоя 
Соревнование началось в 10:00 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Результаты

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета